«Патаго́ния» () — бронепалубный крейсер ВМС Аргентины конца XIX века. Назван в честь обширного региона на юге Аргентины — Патагонии. Построен в единственном экземпляре.

Строительство 
Первый бронепалубный крейсер Аргентины. Построен в Австро-Венгрии в 1887 году. Цена постройки составила 100 000 фунтов стерлингов.

Конструкция

Служба 

С вводом в состав флота стал флагманом 1-й дивизии кораблей, объединявшей мониторы «Ла-Плата» и «Лос-Андес», корвет «Уругвай», канонерку «Конститусьон» и судно «Ресгардо».

В июле 1890 года моряки крейсера поддержали аргентинскую буржуазию в «Парковой революции». С началом активных столкновений на суше «Патагония», совместно с канонерками «Майпу», «Парана» и другими кораблями, начала бомбардировку Буэнос-Айреса. После переговоров Хулио Рока с генералом повстанцев , последний дал команду прекратить огонь.

Во время  остаётся верным правительству.

В августе-октябре 1894 года в составе 2-й дивизии, куда кроме «Патагонии» входили крейсера «Вейнтисинко-де-Майо» и «Нуэве-де-Хулио», участвует в учениях. Параллельно, задачей соединения являлось наблюдение за бразильскими кораблями, находившихся в аргентинских водах близ острова Мартин-Гарсия и бунтовавших против своего правительства.

В 1895 году участвовал в военно-морских учениях.

В 1915 году нёс службу в эстуарии Ла-Платы, обеспечивая нейтралитет Аргентины в Первой мировой войне.

В 1918 году с крейсера сняли всё его вооружение и на базе Рио-Сантьяго переоборудовали в войсковой транспорт. В этом качестве он прослужил до 1925 года, курсируя между Буэнос-Айресом и Ушуаей, пока не был списан. За время активной службы посетил порты Уругвая и Чили.

Оценка проекта 
Корабль был очень маленьким и тихоходным, по крейсерским меркам, и скорее являлся мореходной канонерской лодкой.

См. также 
 Патрия (бронепалубный крейсер)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Служба крейсера «Патагония». На испанском языке

Бронепалубные крейсера Аргентины
Бронепалубные крейсера по проектам